Шейбаки  — населённые пункты в Белоруссии:

 Шейбаки — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Шейбаки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.